1. Grand Prix Brdy – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 21 czerwca 1975 na stadionie WKS Zawisza w Bydgoszczy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

1975 w lekkoatletyce
Grand Prix Brdy
1975 w polskim sporcie